The Staple Singers — американская музыкальная группа, исполнявшая музыку в стилях госпел, соул и ритм-н-блюз.

Принята в Зал славы рок-н-ролла в 1999 году.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Respect Yourself» в исполнении группы Staple Singers на 462 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 468 месте.

В 1999 году сингл группы Flamingos с песней «I’ll Take You There» (1972 год, Stax Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Кроме того, две песни в исполнении группы The Staple Singers, — «I’ll Take You There» и «Respect Yourself», — входят в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Дискография 
 См. «The Staple Singers#Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 The Staple Singers  на сайте Зала славы рок-н-ролла
 The Staple Singers  на сайте журнала Rolling Stone
 The Staple Singers  на сайте VH1

Музыкальные коллективы из Чикаго
Госпел-группы
Лауреаты премии «Грэмми»
Члены Зала славы рок-н-ролла
Ритм-энд-блюзовые группы США
Соул-группы
Исполнители Epic Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1948 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1994 году
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители Stax Records
Исполнители Vee-Jay Records
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Исполнители Charly Records